Jürgen von Stiten ist der Name folgender Personen:

* Jürgen von Stiten († 1612), deutscher Politiker, Ratsherr in Lübeck
 Jürgen von Stiten († 1672), deutscher Jurist und Politiker, Ratsherr in Lübeck